Choi Min-ho ist der Name folgender Personen:

* Choi Min-ho (Badminton) (* 1980), südkoreanischer Badmintonspieler
 Choi Min-ho (Judoka) (* 1980), südkoreanischer Judoka
 Choi Min-ho (Sänger) (* 1991), südkoreanischer Sänger, Schauspieler und Model, Mitglied der Boyband Shinee